

Localidades
 Condado de Will — condado do estado de Illinois, Estados Unidos

Pessoas
 Will. — abreviatura padrão para o naturalista britânico William Crawford Williamson
 Will (quadrinista) — quadrinista brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos